Мартин Хинтереггер (; род. 7 сентября 1992, Фельдкирхен, Австрия) — австрийский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 

Хинтереггер воспитанник австрийского «Ред Булла», он играл за юниорские и молодёжные команды этого клуба, а перед сезоном 2010/11 подписал контракт с основной командой.

25 августа 2011 года забил первый мяч за «Ред Булл», это случилось в матче против кипрской «Омонии» в рамках Лиги Европы.

31 августа 2016 года Хинтереггер перешёл в немецкий «Аугсбург», подписав двухлетний контракт.

В январе 2019 года был отдан в аренду в «Айнтрахт Франкфурт». В июле 2019 года он был официально выкуплен «Айнтрахтом». 23 мая 2020 года Хинтереггер забил два гола и автогол в матче против мюнхенской «Баварии».

В сборной 
Хинтереггер призывался в различные сборные Австрии, разных возрастных групп, он играл за команды до 17 лет, до 18 лет, до 19 лет и до 21 года. 19 ноября 2013 года дебютировал в национальной сборной Австрии в матче со сборной США (1:0).

Итого: сыграно матчей: 44 / забито голов: 4; победы: 20, ничьи: 10, поражения: 14.

Семья 
Мартин родился в футбольной семье, его дед был игроком клуба «Зирниц», а его сестра играет за женский футбольный клуб, а отец ныне является тренером клуба «Зирниц».

Достижения 
«Ред Булл»
 Чемпион Австрии (4): 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Австрии (4) : 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16

«Айнтрахт»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Spielerprofil bei fussballoesterreich.com

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне